El Cardonal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cardonal, Querétaro Arteaga, ort, Ezequiel Montes, 
 El Cardonal, Baja California Sur, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar